Švehlík může být:

Alois Švehlík (* 1939) – český herec, otec Davida a bratr Jaroslava
David Švehlík (* 1972) – český herec, syn Aloise a synovec Jaroslava
Jaroslav Švehlík (1930–1973) – český herec, bratr Aloise a strýc Davida
Ján Švehlík (* 1950) – československý fotbalista slovenského původu

Podobná příjmení
Švehla
Šmehlík